47P kan syfta på:

 47P/Ashbrook-Jackson - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-15M - en rysk Progress farkost.